Спарта се може односити на:

 Спарта
 Спарта (град)
 Спарта (Џорџија)
 Спарта (Илиноис)
 Спарта (Висконсин)
 Спарта (Кентаки)
 Спарта (Мисури)
 Спарта (Мичиген)
 Спарта (Охајо)
 Спарта (Северна Каролина)
 Спарта (Тенеси)
 ФК Спарта Праг
 ФК Спарта Ротердам